Бреш може да се односи на:

 Бреш (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Бреш (Ендр и Лоара), насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара
 Бреш (Морбијан), насељено место у Француској, у департману Морбијан